US Open 1973 var den 93. udgave af US Open gennem tiden og den femte udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 27. august - 9. september 1973. I forhold til året før havde US Open som den første grand slam-turnering indført ens præmier for mænd og kvinder, så førstepræmien var $ 25.000 i begge singlerækker, og præmiesummen i begge rækker var $ 95.200. Det var endvidere den første udgave af US Open, der blev spillet med gule tennisbolde.

Herresinglemesterskabet blev vundet af John Newcombe, som i finalen besejrede Jan Kodeš med 6-4, 1-6, 4-6, 6-2, 6-3 på 2 timer og 20 minutter foran et talstærkt publikum på 15.241 tilskuere. Dermed fik Newcombe revanche for nederlaget til netop Kodeš ved US Open 1971, hvor Newcombe som den første topseedede siden 1928 måtte forlade turneringen i første runde. Newcombe vandt dermed sit andet US Open-mesterskab i herresingle, seks år efter sin første triumf i New York City, og sin sjette grand slam-titel i herresingle i alt. Kodeš var i den femte og sidste grand slam-finale i single i sin karriere, og det var anden gang, at han måtte indtage taberens rolle, ligesom i sin første US Open-finale i 1971, hvor han tabte til Stan Smith.

Damesingletitlen gik til Margaret Court, som vandt sin 24. og sidste grand slam-titel i damesingle og dermed forbedrede sin egen rekord for flest damesingletitler på grand slam-niveau. Det var samtidig hendes femte US Open-mesterskab i single, og hun blev dermed den blot tredje spiller, der vandt mesterskabet fem gange efter Helen Wills og Molla Mallory. I finalen vandt Court med 7-6(5-2), 5-7, 6-2 over Evonne Goolagong, der var i sin ottende grand slam-finale i damesingle men i sin første US Open-singlefinale. 

Det var første gang siden 1970 at begge singletitler ved US Open blev vundet af australiere. Den gang var det Ken Rosewall og Margaret Court, der triumferede. Og det var første gang nogensinde, at damesinglefinalen var et opgør mellem to australske spillere.

Herredoublefinalen var ligeledes en ren australsk affære, hvor Owen Davidson og John Newcombe vandt over Rod Laver og Ken Rosewall med 7-5, 2-6, 7-5, 7-5. Davidson og Newcombe vandt deres eneste grand slam-titel som makkere efter at de året før også have været i US Open-finalen. Owen Davidson vandt sin anden og sidste grand slam-titel i herredouble og den første ved US Open. John Newcombe vandt den 14. grand slam-titel i herredouble i sin karriere, og det var hans tredje og sidste triumf ved US Open-mesterskabet i herredouble. Laver og Rosewall var i deres eneste grand slam-finale som makkere, og begge var i deres sidste grand slam-finale i herredouble.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Margaret Court og Virginia Wade, som i finalen besejrede Rosemary Casals og Billie Jean King med 3-6, 6-3, 7-5. Dermed vandt den australsk-britiske duo deres tredje grand slam-titel som makkere, idet de tidligere på året også havde vundet Australian Open- og French Open 1973|French Open-titlerne. Det var Courts fjerde US Open-mesterskab i damedouble og den 17. af hendes i alt 19 grand slam-titler i damedouble i karrieren. Wade vandt sin første US Open-titel i damedouble, og det var hendes tredje damedouble-titel på grand slam-niveau. Casals og King var i deres 12. grand slam-finale i damedouble som makkere, og det var sjette gang, at de måtte nøjes med andenpræmien.

I mixed double-mesterskabet sejrede Owen Davidson og Billie Jean King efter finalesejr på 6-4, 3-6, 7-6 over Marty Riessen og Margaret Court. Det australsk-amerikanske par vandt US Open-mesterskabet i mixed double for tredje gang efter at de tidligre havde vundet titlen i 1967 og 1971, og det var deres syvende grand slam-titel i alt som makkere. Davidson opnåede sin fjerde US Open-titel i mixed double og den 10. og næstsidste grand slam-titel i mixed double i sin karriere. King sikrede sig sin tredje mixed double-titel ved US Open, mens det i alt var hendes niende grand slam-titel i mixed double. Riessen og Court tabte den anden finale i deres syvende grand slam-finale i mixed double som makkere.

Som noget nyt ved dette mesterskab blev der for første gang også spillet en juniorturnering for drenge, og den havde fået navnet "Pepsi-Cola Junior International". Juniorturneringen havde deltagelse af 16 spillere: 4 amerikanere og den bedste spiller fra 12 andre lande, og rækken blev spillet i perioden 5. - 8. september 1973.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1973 androg $ 227.200, hvilket var en stigning på 42 % i forhold til året før. Stigningen i præmierne gjaldt udelukkende for kvinderne, idet der fra og med denne udgave af US Open var indført samme præmier for kvinder og mænd. Stigningen blev bl.a. finansieret af deodorantmærket Ban fra Brisol-Meyers, der donerede $ 55.000 til præmiepuljen, så kvindernes præmiebeløb kom op på samme niveau som mændenes. Mange af de kvindelige topspillere, herunder Billie Jean King, havde i flere år argumenteret for lige præmiepenge og truet med at boykotte US Open 1973, hvis ikke der blev rettet op på uligheden. Året før havde vinderen af damesinglemesterskabet modtaget $ 10.000, mens herresinglemesteren havde vundet $ 25.000.

De to singlemestre vandt desuden en ny bil af type Ford Mustang.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1973 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1973

Noter 

1973
Tennis i 1973
Sport i New York City